Il singolare del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Wayne Ferreira che ha battuto in finale Andrea Gaudenzi 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Sergi Bruguera (secondo turno)
 Goran Ivanišević (primo turno)
 Alberto Berasategui (secondo turno)
 Wayne Ferreira (campione)

 Thomas Muster (primo turno)
 Petr Korda (semifinali)
 Jason Stoltenberg (secondo turno)
 Àlex Corretja (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 1995
ATP Tour 1995